Футболист года на Мальте — ежегодная награда, учрежденная в сезоне 1954/1955, которая вручается лучшему футболисту Мальты. Лучший игрок определяется путём голосования членов Мальтийского профсоюза игроков.

Первым обладателем награды стал игрок клуба Флориана Лолли Дебаттиста. Шон Бажада на данный момент является последним футболистом, получившим награду. Рекордсменом по количеству титулов является Гилберт Аджиус, становившийся обладателем премии 3 раза.

Лауреаты

По клубам

Ссылки 
 Мальтийский футбол

Футбол на Мальте
Футбольные награды